

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Alphonse Labussière, (1845-1924), homme politique français ;
 Auguste Labussière, (1863-1956), architecte français ;
 Émile Labussière, (1853-1924), personnalité politique française ;
 Henri Labussière, (1921-2008), acteur français ;
 Jean Labussière, ingénieur du son français ;

Toponymie
 Saint-Jean-la-Bussière est une commune française, située dans le département du Rhône en région Rhône-Alpes ;

Homonymie
Homonymie de patronyme